Čcheng-te může být:
 Čcheng-te (prefektura) – prefektura v provincii Che-pej Čínské lidové republiky
 Čcheng-te (okres) – okres v této prefektuře
 letovisko Čcheng-te v této prefektuře, Světové dědictví UNESCO